MPV est un sigle pouvant désigner :
 Multi Purpose Vehicle, littéralement un véhicule multi-usage, c’est-à-dire un monospace,
 Mazda MPV, un monospace,
 Disques MPV (en anglais ), une maison de disques québécoise fondée en 1994 à Montréal,
  MPV,  qui veut élargir la notion de PLV.  
 Movimento per la vita (littéralement le Mouvement pour la vie) principal mouvement pro-vie italien,
 mine protected vehicle,
 Mean platelet volume,
 Multi-Purpose Viewer,
 Mazon-Pfizer virus
 British Rail MPV

MPV peut désigner un format de fichier, utilisé en Chine.